Сент-Сесіль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара
 Сент-Сесіль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр
 Сент-Сесіль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Манш
 Сент-Сесіль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Вандея